«Но́вости культу́ры» — информационная программа, выходящая на телеканале «Культура» ежедневно в прямом эфире восемь раз с понедельника по пятницу и один раз по воскресеньям в виде итогового выпуска с Владиславом Флярковским. Представляет обзор последних событий в мире культуры: репортажи о наиболее интересных и значительных культурных событиях в России и в мире, сюжеты из театров и киностудий, концертных и выставочных залов, интервью с деятелями искусства и науки. Единственный аналог в мире — программа Arte Info на французско-немецком телеканале Arte.

С января 2011 по март 2020 года спонсором передачи, как и всех остальных информационных программ телеканала («Главная роль», «Контекст», «Наблюдатель», «Новости. Подробно»), являлся банк ВТБ. С 31 марта по 2 августа 2020 года, из-за ситуации с коронавирусом в России и мире, передача временно не выходила в эфир. После возвращения программ информационного вещания в сетку телеканала логотип ВТБ был исключён из их заставок.

Рубрики 
С самого начала существования программы в конце выпусков всегда выходил прогноз погоды. С ноября 1997 до осени 2000 года показывался стандартный прогноз погоды от «Метео-ТВ», в конце которого ведущие одно время зачитывали стихи известных русских поэтов. С осени 2000 года в прогнозе погоды используются репродукции картин, по одной на каждый город с указанием температуры воздуха и осадков.

С осени 2001 по май 2015 года, помимо основного блока, программа включала в себя несколько рубрик, выходивших в разных выпусках.
 Сеть (ранее «З@грузка») — ночной обзор новостей культуры в Интернете. Ведущие — А. Черепанов, А. Санников, ранее также М. Иксанов. Выходил до 14 сентября 2012 года.
 Печать (ранее «Набор слов») — утренний обзор новостей культуры в прессе. Ведущие — В. Борецкий, Д. Желобков. Выходил до 29 мая 2015 года.
 Худсовет — короткое интервью в студии с известным деятелем культуры, связанным с одной из новостей. Ведущие — Л. Аристархова, Я. Мирой, Н. Ширалиева. Ранее ведущими также были П. Ермолаева, К. Егорова, О. Карась.

С 1 июня 2015 по 7 июля 2017 года единственной рубрикой в телепрограмме оставалась лишь «Худсовет».

В 2009—2010 годах по будням днём выходили пятиминутные тематические выпуски программы — «Новости культуры: литература» с Николаем Александровым, «Новости культуры: про арт» с Анной Лошак, «Новости культуры: о театре» с Нарой Ширалиевой, «Новости культуры: о науке» с Андреем Санниковым и «Новости культуры: о кино» со Снежаной Артамоновой. С 4 сентября 2017 года короткие тематические выпуски выходят по будням утром.

Ведущие 

 Александр Москвитин
 Павел Помошников
 Татьяна Ципляева
 Лада Аристархова
 Елена Пахомова
 Егор Бедуля
 Владислав Флярковский

Ведущие прошлых лет 

 Пётр Кулешов (1997—1998)
 Елена Ланская (1997—2007)
 Елена Нефёдова
 Екатерина Степанова
 Ирина Казначеева (региональная версия)
 Елена Ковригина (2010)
 Мария Штейн
 Никита Корзун
 Аида Невская (региональная версия)
 Ольга Голубь
 Кристина Аристова
 Татьяна Геворкян (2011—2017)
 Инна Глебова (2012—2013)
 Сергей Алексеев
 Наталья Шкода
 Анастасия Изюмская
 Роман Мамонов («З@грузка»)
 Максим Иксанов («З@грузка»)

Умершие ведущие 

 Михаил Зеленский† (2017—2021)

Структура вещания 
Программа выходит в прямой эфир для жителей Дальнего Востока и далее транслируется в записи для жителей более западных регионов. Для Москвы и Московской области формируется отдельное вещание в прямом эфире. С 1998 года до 2010—2011 годов «Новости культуры» также выходили по субботам вечером одним выпуском в 22:00. Кроме того, в 1998—2001 годах вслед за программой выходила отдельная разговорная передача «После новостей…», которую представляли Евгений Велихов, Григорий Горин, Михаил Швыдкой и Виктор Лошак.

Награды 
Программа стала победителем национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2003».

Пародии 
Пародия на программу «Новости культуры» и её ведущего Владислава Флярковского была показана в одном из выпусков пародийного телешоу «Большая разница» за 2009 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы 
 Официальный сайт программы «Новости культуры с Владиславом Флярковским» 

Лауреаты премии ТЭФИ
Новостные программы России
Телепередачи телеканала «Россия-Культура»
Телепередачи, запущенные в 1997 году
Телепередачи России